

Persone
 Daniele Scalise – giornalista e scrittore italiano
 Frank Scalise – mafioso italiano
 Giovanni Scalise – pittore italiano
 Gregorio Scalise – poeta italiano
 Guglielmo Scalise – generale di brigata, agente diplomatico e libero docente universitario italiano
 Manuel Scalise – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Mario Scalise – orientalista, iamatologo e libero docente universitario italiano
 Steve Scalise – politico statunitense

Altro
 Giovanna Scalise – personaggio di Distretto di Polizia